Electrònica:
 Línia de retard de so dispositiu que s'usa per corregir l'efecte d'eco en el cas de grans instal·lacions.
 Memòria de línia de retard, dispositiu capaç d'emmagatzemar dades aprofitant el temps que necessita un senyal per a propagar-se per un medi físic.
 Neurobiologia: 'Línia de retard', procés neuronal en què la transmissió de l'estímul neuronal es posa en espera.
 Òptica: línia de retard (òptica) s'utilitza quan és necessari per compensar les diferències en camí òptic.
 Processament de senyals digitals:
 Línia de retard digital, element discret en filtre digital teoria, que permet un senyal que es retardi per un nombre de mostres.
 Línia de retard analògica, dispositiu que passa un senyal de d'entrada i de sortida un període prèviament definits.
 Simulació: línia de retard bidireccional, de tant en tant s'utilitza el mètode TLM pels models de línia de transmissió.